Ел Торењо има више значења:

 Ел Торењо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торењо, Ел Торењо Куатро (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику